Бигеев () — татарская фамилия. Известные носители:

 Бигеев, Абдрашит Мусеевич (1917—2010) — российский учёный-металлург.
 Бигиев, Захир (1870—1901) — татарский писатель.
 Бигеев, Муса Яруллович (1875—1949) — татарский философ-богослов.

См. также 
 Бикеев